George Steuart est un nom pouvant désigner :

 (1700-1784), médecin écossais et homme politique américain
 (1790-1867), général américain
George Hume Steuart (1828-1903), planteur et officier américain de la Guerre de Sécession
 (1865-1945), médecin américain
 (1907-1998), diplomate américain

Voir aussi
 (1747-c. 1787/88), médecin et propriétaire terrien américain

Steuart, George